Annable ist der Name von:
 Dave Annable (* 1979), amerikanischer Schauspieler
 Graham Annable (* 1970), kanadischer Animator
 Odette Annable (* 1985), amerikanische Schauspielerin